Лейк-Сити (, ) — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — город в Айове.
  — город в Арканзасе.
  — город в Джорджии.
  — посёлок в Калифорнии, округ Модок.
  — посёлок в Калифорнии, округ Невада.
  — городок в Колорадо.
 Лейк-Сити — город в Миннесоте.
  — город в Мичигане.
  — посёлок в Пенсильвании.
  — городок в Техасе.
  — город во Флориде.
  — городок в Южной Дакоте.
  — город в Южной Каролине.

  — район Сиэтла.
 Солт-Лейк-Сити — город в Юте.
  — станция лёгкого метро в Ванкувере.

Прочее 
  — американский фильм 2008 года.
  — завод по производству армейской амуниции в Индепенденсе, штат Миссури.

См. также 
 ,  и  — населённые пункты, чьё название переводится как «Озёрный городок»
 Лейк-Виллидж () — город в Арканзасе;  — посёлок в Индиане
 Озёрск, Приозерск и Приозёрск — населённые пункты в России и Казахстане
 Лейк
 Сити